Томаж Томшич (; род. 17 августа 1972, Постойна) — словенский гандболист, игравший на позиции линейного.

Карьера

Клубная 
Начал карьеру в составе клуба «Рибнича», большую часть провёл в «Целе». С командой многократно выигрывал чемпионат и Кубок Словении, выходил с 1997 по 2001 годы пять раз в полуфинал Лиги чемпионов ЕГФ. В Кубке обладателей кубков ЕГФ достиг в сезоне 2002/2003 стадии полуфинала. Сезон 2003/2004 проводил во французском «Иври», 2004/2005 — в «Рибниче». Летом 2005 года завершил карьеру. Два раза позднее приглашался в тренерский штаб «Рибничи».

В сборной 
В сборной сыграл ровно 200 игр и забил 414 голов. Участник Олимпийских игр 2000 (8-е место) и 2004 годов (11-е место). Серебряный призёр чемпионата Европы.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ЕГФ 

Гандболисты Словении
Игроки ГК «Целе»
Игроки ГК «Иври»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2004 года